«Sure Shot» — песня американской хип-хоп-группы Beastie Boys, выпущенная третьим синглом с их альбома Ill Communication 1994 года.

История

Хит-парады

Примечания 

Песни Beastie Boys
Синглы 1994 года
Песни 1994 года
Синглы Capitol Records